Ride Like The Wind (single), een single van de Amerikaanse singer-songwriter Christopher Cross
 Ride Like The Wind (album), een album van de Amerikaanse jazztrompettist Freddie Hubbard